Сан Роберто има више значења:

 Сан Роберто
 Сан Роберто, Гранха (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Роберто (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Роберто (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Роберто, Гранха (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Роберто, Родриго Елијас Ороско (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Роберто (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Роберто (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Роберто (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Роберто (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Роберто (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Роберто (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Роберто (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Роберто (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Роберто (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Роберто (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Роберто, Емпаке (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Роберто, Ел Апаче (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Роберто (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Роберто (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Роберто (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Роберто (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Роберто (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику